Confetti () — шестой студийный альбом британской гёрл-группы Little Mix, выпущенный 6 ноября 2020 года на лейбле RCA Records.

История 
16 сентября 2020 года Little Mix объявил об альбоме Confetti в нескольких социальных сетях, указав дату выпуска — 6 ноября 2020 года, а также обложку альбома и название. 18 сентября потоковые сервисы начали принимать предварительные заказы на альбом. В стандартном издании 13 треков. 27 октября Little Mix объединились с Amazon Alexa, чтобы опубликовать официальный трек-лист. Поклонникам предлагалось сказать «Alexa, drop some Confetti», и они получили название трека. На следующий день, 28 октября, был подтвержден полный трек-лист.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 74 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Clash, DIY.

Коммерческий успех 
Альбом вошел в UK Albums Chart под номером 2, после сильной конкуренции с альбомом Disco Kylie Minogue.

Список композиций 

Примечания
  означает дополнительный продюсер
  означает сопродюсер
  означает продюсер по вокалу

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Little Mix
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные MNEK